Steffensky ist der Familienname folgender Personen:

 Fulbert Steffensky (* 1933), deutscher Theologe
 Mirjam Steffensky (* 1970), deutsche Chemiedidaktikerin